Georg Lendorff (1965-), Zwitserse regisseur
 Gertrud Lendorff (1900-1986), Zwitserse kunsthistorica en schrijfster
 Ludwig Lendorff (1808-1853), Duits architect

Achternaam